W Rumunii
 Mitoc – gmina w okręgu Botoszany
 Mitoc – wieś w okręgu Botoszany, w gminie Mitoc
 Mitoc – wieś w okręgu Jassy, w gminie Șipote
 Mitoc – wieś w okręgu Botoszany, w gminie Leorda